Усакла — река в России, протекает в Оренбургской области. Устье реки находится в 125 км по правому берегу реки Боровка. Длина Усаклы составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, Усакла относится к Нижневолжскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки — Самара от водомерного поста у села Елшанка до города Самара (выше города), без реки Большой Кинель. Речного подбассейна Усакла не имеет, а её речной бассейн — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 11010001112112100007446
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 112100744
 Код бассейна — 11.01.00.011
 Номер тома по ГИ — 12
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Реки Грачёвского района Оренбургской области
Притоки Боровки (притока Самары)